Naselja u BiH:
 Paljike (Fojnica, BiH), naselje u općini Fojnica
 Paljike (Prozor-Rama, BiH), naselje u općini Prozor-Rama
 Paljike (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko